Parfum de femme peut faire référence à :
 fragrans feminae, l'odeur naturelle du corps d'une femme ;
 Parfum de femme (Il buio e il miele), roman italien de Giovanni Arpino paru en 1969 ;
 Parfum de femme (Profumo di donna), film italien de Dino Risi de 1974, adaptation du roman éponyme de 1969 ;
 Parfum de femme, titre québécois de Le Temps d'un week-end (Scent of a Woman en version originale, 1992), un remake américain du film précédent ;
 , bande sonore du film ;
 , une série télévisée coréenne ;
 , une chanson du groupe Cheap Trick de 2003.